Nomòs (nomì al plurale) – suddivisione amministrativa greca usata fino al 2010
 Nomos (nòmoi al plurale) – componimento musicale dell'antica Grecia introdotto da Terpandro
 Nomos – in greco antico, termine che indica la legge e l'atto del legiferare
 Nomos – (nomòi al plurale) –   moneta d'argento in uso nelle città greche e italiche della Magna Grecia.
 Nomos - termine usato nella filosofia di Carl Schmitt nel senso di "ordine spaziale"

Pagine correlate 
 Nomo